Борис Иосифович Сулковский (, ,  — неизвестно) — украинский военачальник, полковник Армии УНР.

Биография 
Сын священника Иосифа Сулковского. Окончил Подольскую духовную семинарию, Киевское пехотное юнкерское училище (1901). Служил в 34-м пехотном Севском полку (Полтава), с которым участвовал в Русско-японской войне. Был несколько раз ранен в правую руку. Окончил Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1913). Во время Первой мировой войны занимал должности старшего адъютанта штаба 2-го Сибирского корпуса, старшего адъютанта штаба 3-й Сибирской стрелковой дивизии, штаб-офицера для поручений штаба 2-го Сибирского корпуса. Полковник с 1917 года. Был удостоен наград: ордена Св. Анны 4-й степени (1904) Св. Станислава 3-й степени (8 мая 1913).

В июле 1917 году по собственному желанию перевелся на должность начальника штаба 16-й пехотной дивизии. С 29 ноября 1917 года — начальник штаба 2-го Сечевого Запорожского (6-го армейского) корпуса войск Центральной Рады. С 15 апреля 1918 года, после окончательной демобилизации корпуса, занимал должность начальника организационного отдела Генерального штаба УНР, затем — Украинского Государства. С 14 декабря 1918 года — помощник 1-го генерал-квартирмейстерства штаба войск Директории. С 5 января 1919 года — начальник штаба Ударной группы Сечевых стрельцов Действующей армии УНР. С 1 февраля 1919 года — начальник Северной группы Сечевых стрельцов Действующей армии УНР. С 1 марта 1919 года — начальник штаба корпуса Сечевых стрельцов Действующей армии УНР. В апреле-мае 1919 года находился под следствием, был оправдан судом. С 1 июня 1919 года — начальник разведывательного отдела штаба Действующей армии УНР. В июле-сентябре 1919 года — старшина для поручений штаба Главного Атамана. В апреле-июле 1920 года — начальник штаба 2-й стрелковой (впоследствии — 3-й Железной) дивизии Армии УНР. С июля 1920 года — начальник военно-исторической управы Главного управления Генерального штаба УНР. С 3 ноября 1920 года — начальник оперативного отдела Генерального штаба УНР. В 1920-х годах жил в эмиграции в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Литература 

 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української народної республіки (1917—1921): Наукове видання. — : Темпора, 2007. — 536 с.: іл. — Стор. 426—427.
 ЦДАВОУ. — Ф. 1075. — Оп. 1. — Спр. 87. — С. 4—8; Ф. 1078. — Оп. 2. — Спр. 169. — С. 129, 151—152; Ф. 1078. — Оп. 2. — Спр. 37, загальний список старшин Генштабу складений 21.11.1918. — С. 48-зв. — 49; Ф. 4061. — Оп. 1. — Спр. 1. — С. 4—7.
 Список Генерального штаба на 1914. — , 1914. — С. 659.
 Сулковський Б. З історії формування 2-го Січового Запоріжського корпусу. // Табор. — Варшава, 1927. — Ч. 4. — С 71—87.
 Золоті Ворота. Історія Січових стрільців. — , 1992.
 Пузицький А. Бої Сірих за Коростень. // За Державність. — Каліш, 1930. — № 2. — С. 96.
 Капустянський М. Похід українських армій на Київ—Одесу в 1919 році; Маланюк Є. Уривки зі спогадів. — , 2004. — С. 141, 142, 144.

Полковники (УНР)
Участники Первой мировой войны (Россия)